U.S. National Championships 1918 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1918 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 26 sierpnia–3 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills, natomiast kobiety w dniach 17–22 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta ósma edycja turnieju męskiego i trzydziesta druga damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1918 w sporcie
1918 w Stanach Zjednoczonych
US Open według lat